Желтохохлый какаду

 Большой желтохохлый какаду (, син. )
 Малый желтохохлый какаду (, син. )